Melgarensi – abitanti di Melgar de Fernamental
Melgarensi – abitanti di Melgar